Бабі́й — українське прізвище.

Відомі носії 

 Бабій Адам Минович (1897–1937) — український диригент, музикознавець.
 Бабій Анастасія В'ячеславівна — українська стендап-комікеса, радіоведуча, сценаристка.
 Бабій Богдан Андрійович ( 1940) — український промисловець.
 Бабій Богдан Теофілович (1936—1993) — український астрофізик.
 Бабій Борис Мусійович (1914–1993) — український правознавець, доктор юридичних наук (1964), професор (1966).
 Бабій Василь Васильович (1920—1986) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Бабій Василь Федорович (1874—1977) — український адвокат, громадський діяч.
 Бабій Віктор Васильович (1964—2018) — український архітектор. Член НСАУ (1992).
 Бабій Віталій Володимирович (1969—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабій Ганна Іванівна ( 1919) — народна майстриня витинанок.
 Бабій Георгій Архипович — радянський та український велогонщик; майстер спорту СРСР з велоспорту.
 Бабій Дмитро Васильович ( 1941) — народний депутат України першого та другого скликання.
 Бабій Домка (1896–1983) — меценатка.
 Бабій Зеновій Йосипович (1935–1984) — оперний співак (драматичний тенор).
 Бабій Іван (1893–1934) — український педагог.
 Бабій Іван Олексійович (1896 — не раніше 1949) — український живописець, рисувальник.
 Бабій Іван Іванович — український підприємець, громадський діяч.
 Бабій Іван Петрович (* 1934) — український історик, краєзнавець, педагог.
 Бабій Ігор Леонідович ( 1947) — лікар-педіатр, доктор медичних наук (1990), професор (1992).
 Бабій Ігор Леонідович ( 1971) — громадський діяч, меценат, артменеджер і митець.
 Бабій Лев ( 1927) — громадський діяч.
 Бабій Марія Петрівна ( 1949) — українська поетеса.
 Бабій Микола Леонідович — учасник війни в Афганістані, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Бабій Михайло Васильович ( 1948) — український живописець.
 Бабій Наталія Павлівна ( 1973) — хірург, лікарка XXIV Українська антарктична експедиція.
 Бабій Олег Анатолійович — капітан Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Бабій Олег Іванович ( 1990) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабій Олександр Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бабій Олександр Максимович (1906—1953) — український звукооператор.
 Бабій Олександр Миколайович ( 1968) — український футболіст.
 Бабій Олесь Йосипович (1897–1975) — український письменник і літературознавець.
 Бабій Ольга Олегівна ( 1989) — українська шахістка.
 Бабій Ольга Михайлівна ( 1955) — українська журналістка, громадська діячка, письменниця.
 Бабій Павло Петрович (1936–1993) — хірург, заслужений лікар України (1992)
 Бабій Роман (1899–1922) — український отаман.
 Бабій Роман В'ячеславович ( 1977) — український правник, політик. Народний депутат України IX скликання.
 Бабій Степан Олександрович ( 1940) — український письменник.
 Бабій Тома (1932—1983) — біохімік, громадський діяч, доктор біохімії (1979).
 Бабій Яків Степанович ( 1939) — лікар-рентгенолог, доктор медичних наук (1981), професор (1988).
 Бабій Ярослав Миколайович (1914–1947) — діяч ОУН і УПА.
 Бабій Ярослав Федорович (1942–1997) — український режисер.
 Бабій-Очеретовська Неоніла Леонідівна ( 1947) — український музикознавець, філософ.
 Бабій Юрій Юрійович ( 1977) — український економіст, юрист, політик. Народний депутат України VIII скликання.

Інше 
 Бабій — фільм 2009 року.

Примітки